О́льга Васи́льевна Ба́рдина (1932—2001) — советская российская оперная и камерная певица (лирико-драматическое сопрано). Народная артистка СССР (1978).

Биография 
Ольга Бардина родилась 23 декабря 1932 года в городе Бек-Буди (ныне Карши, Узбекистан).

В 1954 году окончила исторический факультет Среднеазиатского государственного университета в Ташкенте (ныне Национальный университет Узбекистана), в 1959 — Ташкентскую консерваторию (ныне Государственная консерватория Узбекистана) по классу пения у Е. В. Радомской.

В 1959—1962 годах — солистка Государственного театра оперы и балета им. А. Навои (ныне Государственный Академический Большой Театр имени Алишера Навои) в Ташкенте, затем Башкирского театра оперы и балета в Уфе.

С 1962 по 1983 год — солистка Саратовского театра оперы и балета им. Н. Г. Чернышевского. В её репертуаре свыше 40 партий.

С 1984 года — солистка Государственного гастрольно-концертного объединения РСФСР «Росконцерт» (Москва) (ныне ФГБУК «Росконцерт»).

Выступала в концертах. Кроме классических произведений, исполняла старинные русские песни и романсы.

Гастролировала по городам СССР и за рубежом, записывалась на грампластинки.

Ольга Бардина умерла 1 мая 2001 года. Похоронена на Щербинском кладбище в Москве.

Награды и звания 
 Заслуженная артистка РСФСР (1967)
 Народная артистка РСФСР (1974)
 Народная артистка СССР (1978)

Партии 
 Наташа — «Русалка» А. С. Даргомыжского
 Татьяна — «Евгений Онегин» П. И. Чайковского
 Лиза — «Пиковая дама» П. И. Чайковского
 Настасья — «Чародейка» П. И. Чайковского
 Ярославна — «Князь Игорь» А. П. Бородина
 Аида — «Аида» Дж. Верди
 Дездемона — «Отелло» Дж. Верди
 Елизавета — «Дон Карлос» Дж. Верди
 Тоска — «Тоска» Дж. Пуччини
 Чио-Чио-сан  — «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини
 Кармен - «Кармен” Ж.Бизе
 Mapo — «Даиси» З. П. Палиашвили
 Ортруда — «Лоэнгрин» Р. Вагнера
 Маргарита — «Фауст» Ш. Гуно
 Марфа — «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова
 Наталья — «В бурю» Т. Н. Хренников
 Анна Снегина — «Анна Снегина» А. Н. Холминова
 Надежда Петровна — «Русская женщина» К. В. Молчанова.

Примечания

Литература 
 Гейлиг М., Ольга Бардина // «СМ», 1970, No 3;
 Гейлиг М., До самой сути // «Театральная жизнь», 1979, No 4.
 Белов Е. Гостья из Саратова // Коммуна. Воронеж. 1969. 27 февраля.
 Ольга Бардина // Рабочий путь, Смоленск. 1971. 16 июня.
 В гостях у сибиряков // Коммунист. Саратов. 1972. 4 марта.
 Володин В. И любовь к романсу // Черномор. здравница. Сочи. 1974. 12 июня.
 Искусство сближает людей // Коммунист. Саратов. 1974. 30 ноября.
 «Хочется работать лучше…» // Коммунист. Саратов. 1974. 25 августа.
 Златорунский В. Талант и мастерство // Тюмен. правда. 1976. 31 июля.
 Поет Ольга Бардина // Коммунист. Саратов. 1977. 30 ноября.
 Бражник М. Гостья Уфы — Ольга Бардина // Веч. Уфа. 1978. 6 апреля.
 Каждый выход — праздник // Коммунист. Саратов. 1978. 26 марта.

Ссылки 
 
 Бардина Ольга Владимировна // Большой Энциклопедический словарь
 Бардина Ольга Владимировна // Русская энциклопедия
 Бардина Ольга Владимировна // Вокально-энциклопедический словарь
 

Академические музыканты Узбекистана
Академические музыканты России
Академические музыканты СССР
Исполнители русских народных песен
Исполнители романсов
Сопрано
Выпускники Узбекской консерватории
Выпускники Национального университета Узбекистана
Персоналии:Саратовский театр оперы и балета
Персоналии:Большой театр оперы и балета им. Алишера Навои
Персоналии:Башкирский театр оперы и балета
Похороненные на Щербинском кладбище